Modlin steht für:

 Modlin (Nowy Dwór Mazowiecki), ein Ortsteil der polnischen Gemeinde Nowy Dwór Mazowiecki
 Festung Modlin, eine polnische Festung am Zusammenfluss von Weichsel und Bug
 Flughafen Warschau-Modlin, ein polnischer Verkehrsflughafen
 Modlin, Name eines polnischen Frachtschiffes 1940–1944, der vormaligen ORP Wilia

Modlin ist der Familienname folgender Personen:

 Edwin Modlin II, US-amerikanischer Schauspieler
 Margaret Marley Modlin (1927–1998), US-amerikanische Künstlerin des Surrealismus

Siehe auch:
 Schlacht um Modlin
 Stocznia Modlińska, eine Binnenwerft in Modlin, die von 1928 bis zum Zweiten Weltkrieg bestand